«Без предупреждения»:

 «Без предупреждения» () — фильм 1973 года (Франция — ФРГ — Италия).
 «Без предупреждения» (, в русском переводе «Предостережение») — фильм 1980 года (США).

См. также 
 «Без предупреждения!» — фильм нуар 1952 года (США).